Орнелла Мути (, настоящее имя Франческа Романа Ривелли, ; род. 9 марта 1955, Рим) — итальянская киноактриса.

Биография 

Родилась 9 марта 1955 года в Риме, Италия.

Её отец — неаполитанец-журналист. Мать, Илзе Рената Краузе, балтийская немка, родилась в  Эстонии.  Дед  и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию. 

В кино играет с 15 лет. В основном снималась в итальянском кино, но в 1980 году сыграла в британском фантастическом фильме «Флэш Гордон». В 1984 году появилась в фильме немецкого кинорежиссёра Фолькера Шлёндорфа «Любовь Свана» с Аленом Делоном. Мути работала с итальянскими режиссёрами Марко Феррери и Дино Ризи. Имеет недвижимость в Италии, во Франции и в Монако, где живёт с 1994 года.

Орнелла Мути — постоянная почётная гостья Каннского кинофестиваля.

Российскому зрителю больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» (1980). В интервью телеканалу ТВЦ подтвердила, что у неё во время съёмок фильма был роман с Адриано Челентано: «У актёров это нормально — любовь на время фильма…». Снялась в главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» у советского режиссёра Григория Чухрая. В 2016 году актриса продолжила сотрудничать с российскими режиссёрами, снявшись у клипмейстера Serghey Grey в роли самой себя в клипе Александра Ревва «Как Челентано».

Была замужем три раза. С 1975 по 1981 — за Аллесио Орано (развелась с ним из-за романа с Адриано Челентано). С 1998 года актриса жила в фактическом браке с пластическим хирургом Стефано Пиколло. С 2008 года состоит в отношениях с бизнесменом Фабрисом Керерве. У Мути две дочери и один сын.

В 2008 году Орнелла Мути запустила собственную ювелирную линию, открыв бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и в Алматы.

В 2015 году Орнелла Мути снялась в клипе итальянского писателя и певца Марко Реттани () Non lasciarmi mai sola (Не оставляй меня одну).

В 2016 году приобрела квартиру в Москве и заявила о намерении получить российское гражданство.

Артистический псевдоним 
Свой артистический псевдоним — Орнелла Мути — юная Франческа Ривелли получила от кинорежиссёра Дамиано Дамиани, в чьём фильме «Самая красивая жена» она дебютировала в возрасте неполных 15 лет. Чтобы исполнительницу главной роли его фильма не путали с её «однофамилицей», достаточно известной итальянской актрисой  (у которой, в свою очередь, Ривелли — псевдоним), Дамиани решил дать Франческе Ривелли сценическое имя.

Дамиани составил его из имён персонажей двух произведений любимого им итальянского писателя и драматурга Габриеле Д’Аннунцио. Орнелла — это имя сестры главного героя пьесы Д’Анунцио «Дочь Йорио», а Мути — фамилия главной героини его романа «Наслаждение» (в другом переводе «Сладострастие»), Елены Мути.

Таким образом, актриса не состоит ни в родстве, ни в свойстве со знаменитым итальянским дирижёром Риккардо Мути.

Сама актриса в интервью телеканалу ТВЦ признавалась, что поначалу ей своё сценическое имя не нравилось, однако теперь отношение к нему изменилось, поскольку оно «принесло ей успех и счастье».

Проблемы с законом 
25 февраля 2015 года судом итальянского города Порденоне была приговорена к восьми месяцам заключения и выплате штрафа в 600 евро за мошенничество. 10 декабря 2010 года актриса отменила спектакль, сказавшись больной, однако в тот же день приняла участие в благотворительном вечере с участием тогдашнего Председателя Правительства Российской Федерации  В. В. Путина в Санкт-Петербурге.

6 июля 2017 года апелляционный суд Триеста смягчил приговор до 6 месяцев заключения и 500 евро штрафа, 14 июня 2019 года приговор подтверждён в кассационной инстанции.

Фильмография

Клипы 
 1979 — UFO "Belladonna" 
2016 — Артур Пирожков «#КакЧелентано»

Примечания

Ссылки 

 

Артисты, известные под псевдонимами
Преступники Италии
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль